Гай Фа́бий Адриа́н () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Фабий Адриан (не позже 125 — 83 до н. э.) — претор около 84 года до н. э.;
 Гай Фабий (возможно, носил когномен Адриан; ум., предположительно, 49 до н. э.) — претор около 58 года до н. э.;
 Гай Фабий Адриан (ум. после 45 до н. э.) — квинквеннал в промежутке между 45 и 35 годами до н. э., вероятный сын предыдущего.

Примечания